Trindade puede referirse a:

Conceptos religiosos 
 en portugués, la Santísima Trinidad, dogma central de varias iglesias cristianas, que estipula que Dios es un ser único que existe como tres personas;

Divisiones administrativas

en Santo Tomé y Príncipe 
 Trindade, capital del distrito de Mé-Zóchi.

en Brasil 
Divisiones administrativas
 Trindade, municipio de Goiás.
 Trindade, municipio de Pernambuco.
 Trindade, barrio en Florianópolis, Santa Catarina.
 Trindade, barrio en São Gonçalo, Río de Janeiro.
 Trindade do Sul, municipio de Rio Grande do Sul.
 Vila de Trindade, barrio en Paraty, Río de Janeiro
Islas
 Isla Trindade, en el estado de Río de Janeiro.
 Isla Trindade (Ilha de Trindade), en el estado de Espírito Santo.

en Portugal 
 Trindade, freguesia de Vila Flor.
 Trindade, freguesia de Beja.
 Quinta da Trindade, quinta histórica en el concejo de Seixal.
 Estação Trindade, estación del metro de Oporto (Metro do Porto).

Véase también 
 Trinidad, .
 Tríada, .
 Trinity, .